прізвища
 Петрицький Анатолій Галактіонович (31 січня (12 лютого) 1895, Київ — 6 березня 1964, Київ) — український живописець, художник театру і книги.
 Петрицький Михайло Констянтинович (5 листопада 1865, Копичинці, Тернопільщина — 15 лютого 1921, в'язниця «Холодна гора», Харків) — галицький редактор, видавець, державний і громадський діяч.
топоніми
 Петрицьке (Брагінський район) — село у складі Брагінського району Гомельської області Білорусі.
інше
 Петрицький інцидент — коротке вторгнення грецьких військ на територію Болгарії поблизу міста Петрич 1925 року.
Українські прізвища